Carlos Martínez Álvarez (1955-), um ator de mimo espanhol.
Carlos Martínez Díez (1982-), um futebolista espanhol.